Десетото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1967/68 г.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1967/68
 Купа на носителите на купи 1967/68

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове